3 miejscowości w Polsce: 
 Osówek – wieś w woj. lubelskim, w pow. janowskim, w gminie Potok Wielki 
 Osówek – osada w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Lipnica
 Osówek – wieś w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Osieczna

Miejscowości na Białorusi
Osówek – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Wołkołata.
Osówek – dawny folwark w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Ilia.

Zobacz też: Osowo